Włodzimierz Łoś (-1873), poseł
 Włodzimierz Łoś (1847-1911), ziemianin, urzędnik, polityk
 Włodzimierz Łoś (1849-1888), malarz